Cheshire kan syfta på:

 Cheshire cat – en rollfigur i Alice i Underlandet
 Cheshire (EP) – en EP-skiva av gruppen Itzy
 Cheshire (sång) – en singel från denna skiva

Geografi

Storbritannien 
 Cheshire – ett grevskap i England

USA 
 Cheshire, Connecticut – en ort i Connecticut
 Cheshire, Massachusetts – en ort i Massachusetts
 Cheshire County – ett county i New Hampshire